Bei Schieferöl handelt es sich um

 synthetisches Erdöl, das mittels Pyrolyse aus Ölschiefer gewonnen wird
 reifes Erdöl, das noch in seinem Muttergestein eingeschlossen ist und mittels Hydraulic Fracturing gefördert wird („Fracking-Öl“).

Siehe auch:

 Schiefergas